Boivin ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Boivin (1815–1885), Schweizer Richter und Politiker 
 Dominique Boivin (* 1952), französischer Tänzer und Choreograf
 François Boivin (* 1982), kanadischer Snowboardfahrer
 Guillaume Boivin (* 1989), kanadischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Hélène Boivin (* 1959), kanadischer Schwimmer
 Jean Boivin der Jüngere (1663–1726), französischer Gelehrter, königlicher Bibliothekar in Paris, Mitglied der Academie francaise.
 Jean-Baptiste Boivin SMA (1898–1970), zunächst Apostolischer Vikar, später erster Erzbischof von Abidjan
 Jean-Marc Boivin (1951–1990), französischer Alpinist
 Joseph Robert Bernard Boivin (1916–1985), kanadischer Botaniker
 Leo Boivin (1932–2021), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Louis Hyacinthe Boivin (1808–1852), französischer Botaniker
 Marie Anne Boivin (1773–1841), französische Hebamme
 Michael Boivin (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicole Boivin (* 1970), kanadische Archäologin
 Olivier Boivin (* 1965), französischer Kanute

Siehe auch:
 Boyvin